Klaudije, rimski car
Apije Klaudije
Klaudije Ptolemej
Klaudije Elijan
Klaudije Gotski
Klaudije Klaudijan
Klaudije Cezar Neron
Klaudije de la Colombière
Klaudije (mučenik), srijemski mučenik